023  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Wiesbaden, in Germania